

Sigle 
 Canada Live News – agenzia di stampa canadese
 Comitato di Liberazione Nazionale – organizzazione nazionale della resistenza italiana
 CLN Belluno –  organizzazione della resistenza italiana nella provincia di Belluno
 Coordinamento Laico Nazionale – organizzazione delle associazioni italiane che si riconoscono nel principio della laicità

Codici 
 CLN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Carolina (Brasile)

Mineralogia 
 Cln – abbreviazione di clintonite

Note